Az Ease of doing business index a Világbank által évente kiszámolt mutató, amely a vizsgált 185 ország üzletviteli, cégalapítási és ügyviteli lehetőségeit és a cégek, vállalkozások működési környezetét szabályozó törvényeket, határozatokat és üzleti környezetet vizsgálja. A vizsgálat alapján a Világbank évente közzéteszi a vizsgált országok rangsorát.

A rangsor

Fordítás

Jegyzetek

Gazdaság
Listák